Gaio Valerio Catullo – poeta romano
 Gaio Valerio Flacco – flamen dialis nel 209 a.C.
 Gaio Valerio Flacco – console nel 93 a.C.
 Gaio Valerio Flacco – poeta del I-II secolo d.C.